Футболіст року в Євразії — приз найкращому гравцеві євразійського материка, котрий вручався Азійською конфедерацією футболу у 1974—1983 роках. Лауреатом міг стати будь-який футболіст із громадянством держав Європи та Азії.

Історична довідка 
1974 року, на честь 20-ліття від часу створення, Азійська конфедерація футболу заснувала конкурс, мета якого полягала у визначенні провідного гравця не двох окремих континентів, а цілого материка — Євразії. Загалом відбулося десять опитувань, про які збереглось обмаль даних. Відомо, що респондентами виступали журналісти, втім, повних розкладок голосувань немає.

Переможцями плебісциту стали вісім футболістів: шість із Європи, двоє з Азії. Єдиний, хто зумів тріумфувати більше одного разу (а саме — тричі), був нападник збірної СРСР та київського «Динамо» Олег Блохін.

Наприкінці 1984 року АФК ліквідувала опитування, започаткувавши нове — Футболіст року в Азії.

Лауреати

Див. також 
 Золотий м'яч
 Футболіст року в Центральній та Східній Європі
 Футболіст року в СРСР
 Футболіст року в СНД

Джерела 
 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 22 листопада 2016 року, № 81-82

Посилання 
 Інформація про конкурс у брошурі «Вісім міжнародних футбольних опитувань, про які ви нічого не чули»
 Інформація на офіційному сайті Української Прем'єр-Ліги

Нагороди футболісту року
Списки:Футбол